

Patronyme 
 Auguste Truelle (1818-1908) peintre français, trésorier-payeur et conseiller municipal
 Charles-Adolphe Truelle (1816-1897), homme politique français

Autre 
 Truelle, petite pelle à main, outil de base du maçon et de l'archéologue
 , constructeur automobile français